Waray-Waray, ook Waray, Winaray of Lineyte-Samarnon, is een Austronesische taal, die wordt gesproken op de Filipijnen, in het oosten van de regio Visayas. Er zijn meer dan 3 miljoen mensen die Waray-Waray spreken. De taal behoort tot de Visaya-taalgroep en is verwant aan Cebuano, het meest verwant aan het Hiligaynon. Het Waray-Waray wordt geschreven in de Filipijnse variant van het Latijnse alfabet.

Voorbeelden 

Filipijnse talen